

Fumetto 
 World's End – fumetto della Wildstorm del 2008-2009

Geografia 
 World's End – villaggio del Berkshire, Inghilterra
 World's End – borgata del Buckinghamshire, Inghilterra

Letteratura 
 Fine del mondo (World's End) – romanzo di Upton Sinclair del 1940
 World's End – romanzo di T. Coraghessan Boyle del 1987
 World's End – romanzo di Mark Chadbourn del 2000

Musica 
 World's End - album discografico delle Lyrical School del 2018

Videogiochi 
 World's End Club – Videogioco del 11 Settembre 2020

Pagine correlate 
 The World's End